Marius Voet (persoon), schepen en burgemeester van het Brugse Vrije
 Marius Voet (godshuis), godshuis in Brugge